Montezuma, Moctezuma, Moteczoma, Motecuhzoma, Moteuczomah, sono varianti ortografiche che si possono riferire a:

Geografia 
 Brasile
 Montezuma – comune del Minas Gerais
 Costa Rica
 Montezuma – villaggio nella provincia di Puntarenas
 Stati Uniti d'America
 Montezuma – città della Contea di Summit, Colorado
 Montezuma – città della Contea di Macon, Georgia
 Montezuma – città della Contea di Parke, Indiana
 Montezuma – capoluogo della Contea di Poweshiek, Iowa
 Montezuma – città della Contea di Gray, Kansas
 Montezuma – città della Contea di Cayuga, New York
 Montezuma – comunità non incorporata della Contea di San Miguel, Nuovo Messico
 Montezuma – villaggio della Contea di Mercer, Ohio

Musica 
 Motezuma (1733) – opera di Antonio Vivaldi (precedentemente conosciuta con il nome Montezuma)
 Montezuma (1755) – opera di Carl Heinrich Graun
 Montezuma (1765) – opera di Gian Francesco de Majo
 Motezuma (1771) – opera di Josef Mysliveček
 Montezuma (1775) – opera di Antonio Sacchini
 Montesuma (1781) – opera di Niccolò Antonio Zingarelli
 Montezuma (1963) – opera di Roger Sessions
 Montezuma (La Conquista) – opera di Lorenzo Ferrero

Persone 
 Motecuhzoma I (circa 1398-1469) – imperatore azteco
 Montezuma II (1466-1520) – imperatore azteco
 Carlos Montezuma (1866-1923) – medico nativo americano
 Eduardo Matos Moctezuma (nato 1940) – archeologo messicano